Новоарха́нгельск — название населённых пунктов:

 Новоархангельск/Ново-Архангельск — название города Ситка на Аляске до 1867 года, столица Русской Америки.
 Новоархангельск — посёлок городского типа в Кировоградской области Украины, административный центр Новоархангельского района.